Chris Meijer (militair) (1917–1940), Nederlands voormalig militair
 Chris Meijer (voetballer), Nederlands voetballer van Blauw-Wit